В этой статье представлена информация о всех командах, когда-либо принимавших участие в юношеских чемпионатах мира по футболу.

Дебюты национальных команд

Общая таблица результатов всех команд на каждом чемпионате мира

Легенда
 — Чемпионы
 — Финалисты
 — 3-е место
 — 4-е место
1/4 — Четвертьфинал
1/8 — 1/8 финала
Гр — Групповой этап
 — Не квалифицировалась
 — Не участвовала / Снялась
 — Страна или национальная сборная неактивна или не существовала
 — Страна-организатор
 q — Квалифицировалась на этот чемпионат

Для каждого чемпионата указан флаг страны-хозяйки и количество участвовавших в нем команд (в скобках).

Рейтинг призёров

Результаты команд при защите титулов

Результаты команд-хозяек

См. также
 Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (статистика участия команд)

Примечания

Чемпионаты мира по футболу среди юношеских команд